Приозерье — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Славского городского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Аргендорф в 1946 году был переименован в поселок Приозерье.

Примечания 

Населённые пункты Славского района